87-й армейский корпус (), сформирован 5 ноября 1942 года.

17 марта 1944 года — переименован в армейскую группу «фон Цанген» (Armeeabteilung von Zangen).

Боевой путь корпуса 
С ноября 1942 года по июль 1943 — дислоцировался во Франции (полуостров Бретань).

С августа 1943 — дислоцировался в северо-западной Италии (провинция Лигурия).

Состав корпуса 
В июле 1943:
 343-я пехотная дивизия
 346-я пехотная дивизия

В декабре 1943:
 356-я пехотная дивизия

Командующие корпусом 
 С 5 ноября 1942 — генерал артиллерии Эрих Маркс
 С 1 августа 1943 — генерал пехоты Густав-Адольф фон Цанген

Литература 
 Georg Tessin: Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Biblio-Verlag, Bissendorf 1973, ISBN 3-7648-0871-3

Армейские корпуса Германии во Второй мировой войне